Le championnat du monde de snooker 2003 a lieu du 19 avril au  au Crucible Theatre de Sheffield en Angleterre.

Prix 
Gagnant :  £ 
Finaliste :  £ 
Demi-finalistes :  £ 
Quarts de finalistes :  £ 
 de finalistes :  £ 
 de finalistes :  £ 

Meilleur break télévisé :  £ 
Maximum break télévisé :  £

Tableau final

Centuries du tournoi final (53) 

 147 Ronnie O'Sullivan
 140, 125, 102, 100 Stephen Lee
 135, 127, 109, 105, 100 Peter Ebdon
 135, 128, 128, 120, 110, 106, 101 Paul Hunter
 133, 114, 109 Marco Fu
 132, 130, 120, 115, 114, 111 Stephen Hendry
 131, 128, 115, 115, 112, 112, 111, 107 Ken Doherty
 131, 120, 118, 115, 102, 101 Mark Williams
 128 Matthew Stevens
 127, 122, 113, 103 John Higgins
 127 Alan McManus
 117 Nigel Bond
 113, 107 Tony Drago
 104 Graeme Dott
 101 Ali Carter
 101 Shaun Murphy
 100 Ian McCulloch

Notes et références

Articles connexes 
 Championnat du monde de snooker
World Championship Snooker 2003 (jeu vidéo)

2003
Snooker
Snooker 2003
Sport en Angleterre en 2003
Snooker en 2003
Sport en avril 2003
Sport en mai 2003